Egzekucja pod Orelcem – masowa egzekucja dokonana przez Niemców 22 kwietnia 1942 na wzgórzu leśnym koło Orelca.

Egzekucja została dokonana podczas II wojny światowej w okresie okupacji niemieckiej na obszarze ówczesnego Landkreis Sanok.

Geneza 
Od drugiej połowy listopada 1941 we wsi Orelec zamieszkiwali przybyli tam, ze Lwowa, a pochodzący z Krakowa, Żydzi Juliusz Frist wraz z żoną Dorotą i córką Zofią. Pomocy udzielała im miejscowa nauczycielka.

O ile jeszcze na przełomie 1941/1942 sytuacja ludności żydowskiej w Orelcu wyglądała optymistycznie (byli też dobrze traktowani przez innych mieszkańców), to już od stycznia 1942 uległa pogorszeniu. Wtedy we wsi obok powstała placówka granatowej policji i od tego czasu jej funkcjonariusze odwiedzali miejsca zamieszkania Żydów w Orelcu, jako że policja niemiecka z oddalonego o 15 km miasta żądała przekazywania regularnych informacji o żydowskich mieszkańcach wsi. Wydano im wówczas zakaz przekraczania odległości w promieniu 500 m od granicy wsi. Żydom w Orelcu zakazano kontaktów z ludnością nieżydowską, a przedstawicielom innych narodowości zabroniono kontaktowania się z Żydami. W marcu 1942 niemieccy funkcjonariusze przybyli do Orelca, wizytowali domy Żydów, których liczyli i rejestrowali, przypominając im jednocześnie o ww. zakazie przekraczania wyznaczonego obrębu i kontaktów, czego złamanie groziło śmiercią. Zgodnie z ówczesną relacją Juliusza Frista wydany jemu zakaz przemieszczania się wynosił do obrębu w promieniu 200 m od miejsca zamieszkania (w tej odległości od ich domu leżała przydrożna kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego). Według doniesień docierających do Orelca pod koniec marca 1942 Niemcy przygotowywali nieokreśloną „akcję”, wymierzoną w Żydów przebywających zarówno w tej miejscowości, jak w okolicznych wsiach. Z przypuszczeń wynikało, że nie chodzi o skierowanie ich do getta – tego obawiali się Żydzi (jako że wedle dostępnych informacji w tym czasie nie organizowano żadnego getta w okolicy), a bardziej możliwe było wywiezienie do obozów koncentracyjnych lub wymordowanie w pobliskich lasach. W pierwszej połowie kwietnia 1942 sytuacja Żydów w Orelcu uległa pozornemu ustabilizowaniu. Od swojej ostatniej wizyty we wsi nie pojawiła się ani niemiecka ani granatowa policja, nie wydano nowych zarządzeń i nie było też wieści o ewentualnym getcie.

Egzekucja 
22 kwietnia 1942 około godziny 10 ukraiński sołtys Orelca obszedł domy zamieszkiwane przez Żydów i poinformował ich, że wkrótce do wsi przyjadą funkcjonariusze gestapo (tę lakoniczną wiadomość miał uzyskać od polskiej policji ze wsi obok). Przekazał też zarządzenie z niemieckiej policji, zgodnie z którym Żydzi mieli pozostać w domach i spakować swój dobytek, co ponownie wywołało domysły o możliwym transporcie do getta. Około godz. 12 do wsi przybyła ciężarówka z 10 gestapowcami, którym towarzyszyli funkcjonariusze niemieckiej policji. Całość sił została podzielona na dwie grupy, z których każda kierowała się osobno do kolejnego domu zamieszkiwanego przez Żydów. Niemcy wchodzili bezceremonialnie do domostw, odczytywali z listy tożsamość zamieszkujących tam Żydów i z brutalnością wyprowadzali ich. Osobom pragnącym zabrać ze sobą uprzednio przygotowany bagaż odmawiano tego, obiecując, że wszystko co potrzebne zostanie im później zapewnione. Wszystkie rodziny żydowskie były prowadzone w kierunku placu przed miejscową cerkwią. Tam zgromadzono około 25 osób narodowości żydowskiej – mężczyzn, kobiet i dzieci, których otoczyli funkcjonariusze gestapo oraz niemieckiej policji. W tym miejscu jeden z funkcjonariuszy zwrócił się z krzykiem do zatrzymanych informując ich, że rozpoczęto wywożenie Żydów z tych okolic, że tenże transport rozpocznie się wyprawą do pięknego lasu, gdzie otrzymają oni dalsze polecenia oraz że nigdy już nie wrócą do Orelca i nie będą mieć wpływu na nieżydowskich mieszkańców wsi. Następnie Żydzi zostali uformowani w kolumnę i czwórkami poprowadzeni dalej. Podczas marszu konwojowani byli strzeżeni przez policjantów idących po obu stronach kolumny, którzy popędzali ich uderzając kolbami broni palnej. Za maszerującymi podążała pusta ciężarówka, która wcześniej tj. po odmaszerowaniu Żydów, objechała wieś i zebrała pozostawione przed ich domostwami bagaże. Po kilkuset metrach pochodu starszy mężczyzna z grona maszerujących, który nie zniósł tempa i pozostał w tyle za kolumną, został uderzony kolbą broni i zastrzelony przez policjanta, a jego zwłoki złożono na ciężarówkę. Wielu z prowadzonych, w tym dzieci, płakało. Wśród nich był mały chłopiec, który został wyprowadzony z szeregu i zastrzelony, a jego ciało wrzucono na ciężarówkę. 

Po ponad godzinie marszu kolumna z Orelca została zatrzymana na rozstaju dróg, gdzie ludzie zostali ponownie zliczeni; łącznie było 25 osób: 23 żywych i 2 ciała. Wtedy do tego punktu nadchodziły z innych stron kolumny prowadzonych Żydów z okolicznych wsi. W sumie w to miejsce spędzono przeszło 100 Żydów. Stamtąd cała grupa ruszyła w dalszą drogę, lecz nie została poprowadzona drogą do miasta (tj. tak jak mogli myśleć jeszcze niektórzy trzymający się nadziei o możliwym skierowaniu do getta), lecz wąską, stromą drogą do lasu. Ciężarówka pozostała na rozjeździe dróg, zaś transportowane przez nią ciała zostały z niej wywleczone. Z uwagi na trudny charakter drogi w pochyłym terenie, niektórzy nie byli zdolni do jej przejścia, w związku z czym w trakcie marszu jeszcze przed wkroczeniem w teren leśny policjanci zastrzelili co najmniej dwoje dzieci i starszego mężczyznę.

Po wejściu w głąb lasu cała grupa prowadzonych została zatrzymana i każdej rodzinie polecono stanąć osobno. Następnie przyniesiono z ciężarówki łopaty, które wręczono dorosłym mężczyznom i nakazano im kopać rowy z przeznaczeniem na grób dla swoich rodzin. Przy tym ostrzeżono ich, że w razie nieposłuszeństwa ich bliscy będą torturowani na ich oczach jeszcze przed wykonaniem egzekucji. W trakcie tego etapu zdarzeń dwóch starszych mężczyzn, którzy byli słabi, zmęczeni i niezdolni do wykonania zadania, zostało zastrzelonych. Ponadto wszystkim Żydom polecono się rozebrać, ich ubrania były rozcinane na małe kawałki i drobiazgowo sprawdzane w poszukiwaniu ukrytych kosztowności, a znalezione precjoza trafiały do uprzednio przygotowanego w tym celu kufra. Po wykopaniu rowów na groby prowadzono egzekucję, dokonywaną pojedynczymi strzałami w stronę osób stojącymi nad wykopanymi mogiłami. Wspomniana rodzina Fristów została zamordowana w kolejności: najpierw najmłodsza Zofia, potem Dorota, a na końcu Juliusz, który jednocześnie był jedną z ostatnich osób pozbawionych życia w całej egzekucji. Mordowanie zostało zakończone w czasie około zachodu słońca 22 kwietnia 1942.

Świadkiem wymarszu Żydów z Orelca na egzekucję byli mieszkańcy tej wsi, w tym wymieniona wyżej nauczycielka. Widzieli oni także całą grupę wchodzącą w obszar leśny, a po pewnym czasie słyszeli stamtąd niezliczoną liczbę pojedynczych strzałów. O zachodzie słońca Niemcy wyszli z lasu i ciężarówkami odjechali z rozstaju dróg w stronę zachodnią. W dniach bezpośrednio po egzekucji w Orelcu patrolowali funkcjonariusze policji ukraińskiej, którzy obszukiwali domy uprzednio zamieszkiwane przez rozstrzelanych Żydów.

Epilog 
Wspierająca Fristów w Orelcu nauczycielka, która była też świadkiem zdarzeń przed egzekucją, według relacji członków rodziny Jusów była zaangażowana  w działalność konspiracyjną, określana jako „Janka” i została zabita przez Niemców podczas jednej ze swoich misji na początku 1944.

Według relacji mieszkańców Orelca, po opuszczeniu przez Niemców tego rejonu w miejscu egzekucji groby były lekko przykryte ziemią i dostrzegano szczątki ciał zamordowanych. Po zakończeniu wojny i następczych działań zbrojnych wymierzonych w Ukraińską Powstańczą Armię, doszło do zmian w zamieszkującej Orelec ludności: ze wsi wysiedlono ludność ukraińską do ZSRR, a osiedlono repatriowaną stamtąd ludność narodowości polskiej, natomiast niektórzy Polacy wcześniej zamieszkujący w miejscowości wyprowadzili się w spokojniejsze okolice. W 1946 siły wojskowe Polski Ludowej dokonały ekshumacji szczątków ofiar egzekucji, które zostały przeniesione i pochowane masowym grobie na polanie na skraju lasu.

Latem 1950 wieś odwiedziła córka Juliusza i Doroty Fristów, Karolina wraz z mężem Andrzejem Jusem, który podczas okupacji trzykrotnie odwiedzał Fristów w Orelcu. Według oświadczenia ówczesnego sołtysa wsi byli pierwszymi odwiedzającymi masowy grób ofiar egzekucji od czasu jego ustanowienia. Dom zamieszkiwany przez Fristów na przełomie 1941/1942 pozostawał wtedy pusty, podobnie jak inne domostwa opuszczone przez Żydów. Po raz drugi i ostatni Jusowie odwiedzili Orelec w 1970. Wówczas we wsi mieszkało już tylko pięć rodzin pamiętających wydarzenia z kwietnia 1942. W tym czasie nie było już śladu po pierwotnych grobach w lesie, wykopanych przez ofiary.

Przypisy

Bibliografia 
 

1942 w Generalnym Gubernatorstwie
Dystrykt krakowski
Orelec
Orelec
Orelec
Orelec
Orelec